Фео́дор  (; + 848) — христианский писатель и богослов, епископ города Эдесса. Причислен к лику святых в Православной и Католических церквах.

Феодор родился в Эдессе в семье богатых родителей. Отца его звали — Симеон, имя его матери — Мария. У Феодора была ещё родная старшая сестра. Феодор учился в школе с 5 лет, и преуспел в изучении риторики и философии.

В возрасте 10 лет остался сиротой, половину имущества родителей забрала сестра; свою половину имущества Феодор раздал бедным и отправился в Иерусалим,  поклониться святым местам. Он принял монашеский постриг в лавре Саввы Освященного. В возрасте 60 лет, по предложению патриарха Иерусалимского Феодор стал епископом Эдесским в Сирии. Его рукоположил патриарх Антиохии. Феодор — автор аскетического сочинения  «Сто душеполезнейших глав».  Во время пребывания своего на архиерейской кафедре он боролись против ересей: манихейства, несторианства и монофизитства.

В житии повествуется о путешествии Феодора в Багдад к халифу Мавию (Моавию, Мавии) с жалобой на несправедливые притеснения православных, где он исцелил халифа от тяжёлой болезни. После этого последний принял крещение с именем Иоанн. Примеру владыки последовали трое его приближённых.
 
Подробное житие Феодора Эдесского написал Василий Эмесский, племянник Феодора, сын его сестры. В житие включено пространное поучение Феодора к эдесским еретикам и беседа Феодора с эдесским столпником Феодосием. Житие святителя Феодора Эдесского было очень рано переведено на церковнославянский язык и сохранилось во многих русских рукописях XIV-XVII веков.

В Добротолюбие вошли сочинения Феодора «Слово умозрительное» и «Сто душеполезнейших глав».

Сочинения  
 «Сто душеполезнейших глав»
 «Слово умозрительное»

Литература

Примечания

Ссылки 
 Βίος Αγίου Όσιος Θεόδωρος ο Σαββαΐτης επίσκοπος Εδέσσης
 Житие Феодора Едесского
 St Theodore the Bishop of Edessa
 Добротолюбие. Преподобного отца нашего Феодора. Слово умозрительное.

Персоналии по алфавиту
Христианские святые IX века
Богословы IX века
Христианские писатели
Писатели IX века